Stiftelsen kan syfta på:

 Stiftelse – en typ av juridisk person som – till skillnad från föreningar och bolag – varken har medlemmar eller ägare
 Stiftelsen (Stiftelseserien) – den första boken i trilogin Stiftelseserien av Isaac Asimov
 Stiftelsen (musikgrupp) – ett svenskt rockband grundat 2011